Roland Müller (ur. 1986) – austriacki skoczek narciarski
 Roland Müller (ur. 1988) – filipiński piłkarz